Михайлевицька сільська рада — Львівська область, Дрогобицький район
 Михайлевицька сільська рада — Львівська область, Самбірський район